Ari Luusua (ur. 5 marca 1988 r.) – fiński biegacz narciarski, zawodnik klubu Ounasvaaran Hiihtoseura.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Ari Luusua pojawił się w 17 grudnia 2006 roku, podczas zawodów Pucharu Skandynawskiego w Vuokatti (Finlandia), gdzie zajął 181. miejsce na dystansie 15 km stylem dowolnym.

W Pucharze Świata zadebiutował 12 marca 2012 roku w Lahti, gdzie został zdublowany w biegu łączonym na 20 km.

W pobranej od niego poza zawodami 20 lipca 2021 próbce wykryto niedozwolone środki dopingujące za co został ukarany czteroletnią dyskwalifikacją.

Osiągnięcia

MŚ U-23

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Luusua nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2018/2019

Mistrzostwa Finlandii

Zwycięstwa w zawodach indywidualnych

Przypisy

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Fińscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1988
Ludzie urodzeni w Rovaniemi
Fińscy sportowcy ukarani za doping